Halál mint biológiai esemény
Halál, South Park epizód
Halál, Vertigo Comics képregények egyik karaktere